Tempe kan syfta på

 Tempedalen – en dal i Grekland
 Tempe, ort, Arizona, Maricopa Countyi i USA